Dambe bezeichnet
 Dambe (Kampfkunst), nigerianische Kampfkunst der Hausa

Dambe ist der Familienname von
 Kabelo Dambe (* 1990), botswanischer Fußballtorwart